Robert Ritter von Greim
 Willard (N.) Greim
 Greim – montagna delle Alpi dei Tauri orientali